Farahani ist der Familienname folgender Personen:

 Donya Farahani, deutsche Journalistin, Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Ali Akbar Farahani (1821–1857), iranischer Musiker am Hof von Mohammed Schah und Nāser ad-Din Schah, Vater von Abdollah Farahani und Tar-Spieler
 Mirzā ʿAbdollāh Farāhāni (1843–1918), iranischer Musiker und Komponist
 Hossein-Gholi Farahani (1853–1916), iranischer Tar- und Setar-Spieler, Bruder von Abdollah Farahani
 Golshifteh Farahani (* 1983), iranisch-französische Schauspielerin und Pianistin
 Mitra Farahani (* 1975), iranische Filmemacherin